Meme steht für:

 Meme (Kulturphänomen), ein Internetphänomen
 Meme (Kamerun),  Bezirk in der Region Sud-Ouest von Kamerun
 Meme River, Fluss in Kamerun

Même ist der Name bzw. Namensteil folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Même, Nebenfluss der Huisne
 Sainte-Même, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Saint-Même-les-Carrières, Gemeinde im Département Charente
 Saint-Même-le-Tenu, Ort im Département Loire-Atlantique

Siehe auch:
 Mem
 Memme